Az alábbi lista az orosz ortodox egyház legfőbb méltóságának viselőit tartalmazza. Ők egy ideig a kijevi metropoliták, majd a moszkvai metropoliták voltak. A 16. században elnyerték a pátriárkai címet is, azonban a 18. századtól – Nagy Péter reformjainak "köszönhetően" – ismét csak metropolitaként említik őket. A 20. században visszakapták a pátriárkai címet.

A dátumok 1917 előtt a Julián naptár szerint vannak megadva.

A nevek görögös – illetve, ha van ilyen, magyaros – alakban szerepelnek. (Kivétel Iván [tkp. János] és Fjodor [tkp. Theodórosz], az elterjedt oroszos alakban vannak.)

Kijevi metropoliták (988 – 1283)

Kijevi – de nem Kijevben székelő – metropoliták (1283 – 1448)

Moszkvai metropoliták (1448 – 1589)

Moszkvai pátriárkák (1589 – 1742)

Moszkvai metropoliták (1742 – 1917)

Moszkvai pátriárkák (1917 – napjaink)

Fordítás

Kapcsolódó szócikkek 
 Metropolita
 Pátriárka

Egyházi vezetők listái